Фишер, Эрнст: Фишер, Эрнст (1899—1972) — австрийский левый политический деятель.
  (1754—1831) — немецкий математик, физик, химик.
 Фишер, Эрнст Отто (1918—2007) — нобелевский лауреат по химии (1973).
 Фишер, Эрнст Петер (род. 1947) — немецкий исследователь, историк и публицист.